A-Frame steht für:
 Heckgalgen
 A-Frame (Framework)